De voortijdige begrafenis, een novelle uit 1844 door Edgar Allan Poe;
The Premature Burial (film), een verfilming van de gelijknamige novelle door Roger Corman.